Чеченская Республика
 Чешская Республика
 Чувашская Республика
 Чемпионат России